
Messa in onda:
 : 2005-2006 su Cartoon Network
 : 2006 su Cartoon Network